Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier II, se dispute du 12 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1998)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Sydney
Tennis en Australie en 1998
Tennis en janvier 1998